Rue des Saints-Pères
Centre universitaire des Saints-Pères
Île des Saints Pères